Алекса́ндр Фаде́ев:
  (род. 1983) — казахстанский биатлонист.
 
 Фадеев, Александр Валерьевич (Данко; род. 1969) — российский певец и актёр.
 Фадеев, Александр Владимирович (род. 1964) — советский фигурист.
 Фадеев, Александр Данилович (1910—1987) — Герой Советского Союза.
 
 Фадеев, Александр Ильич (1911—1999) — Герой Советского Союза.
 Фадеев, Александр Михайлович (1945—2021) — советский хоккеист, тренер.
 Фадеев, Александр Николаевич (род. 1959) — тренер высшей категории по самбо, отличник физической культуры и спорта, почётный гражданин Краснокамска.
 Фадеев, Александр Сергеевич (род. 1949) — российский учёный и менеджер.